Jonas (česky Jonáš) může znamenat:

příjmení
 Dusty Jonas (* 1986) – americký atlet
 Franz Jonas (1899–1974) – rakouský politik a prezident
 Genja Jonas (Jenny; 1895–1938) – německá fotografka
 Hans Jonas (1903–1993) – židovský filosof
 Joan Jonas (* 1936) – americká performanční umělkyně 
 Joe Jonas (* 1989) – americký zpěvák
 Kevin Jonas (* 1987) – americký zpěvák
 Nick Jonas (* 1992) – americký zpěvák

jiné významy
 Jonas (film) – francouzský film z roku 2018
 Jonas (seriál) – americký televizní seriál
 Jonas Brothers – americká hudební skupina

Související články 
 Jonáš

Rozcestníky - příjmení